Gaio Valerio Catullo, poeta
Catullo, nome proprio di persona
Aeroporto di Verona-Villafranca, intitolato a Gaio Valerio Catullo
Catullo, asteroide

Pagine correlate
Catullus